Обыкновенная носуха () — небольшое млекопитающее из рода носух семейства енотовых, распространённое в Южной Америке. 

Распространена в Аргентине, Боливии, Бразилии, Колумбии, Гайане, Парагвае, Перу, Суринаме, Уругвае, Венесуэле.

Выделяют 13 подвидов обыкновенной носухи (Nasua nasua):
 N. nasua nasua
 N. nasua aricana
 N. nasua boliviensis
 N. nasua candace
 N. nasua cinerascens
 N. nasua dorsalis
 N. nasua manium
 N. nasua molaris
 N. nasua montana
 N. nasua quichua
 N. nasua solitaria — занесена в Приложение III CITES в Уругвае
 N. nasua spadicea
 N. nasua vittata

Примечания 

Енотовые
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1766 году
Эндемики Южной Америки